Plaats in Indonesië
 Timbang (Kejobong), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Timbang (Leksono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Timbang (Cigandamekar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java